

Сватара Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсільванія
 Сватара Тауншип — селище в окрузі Лебанон, штат Пенсильванія